Kronprinz Wilhelm steht für:
 Wilhelm von Preußen (1882–1951), deutscher Kronprinz

Schiffe:
 Kronprinz Wilhelm (Schiff, 1881), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Kronprinz Wilhelm (Schiff, 1901), deutsches Passagierschiff des Norddeutschen Lloyds
 Kronprinz Wilhelm, deutsches Dampfschiff, siehe Kronprinz (Schiff, 1910)
 Kronprinz Wilhelm, deutsches Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine (1914), siehe K (Schiff)
 Kronprinz Wilhelm, deutsches Kriegsschiff der Kaiserlichen Marine, siehe SMS Kronprinz (Schiff, 1914)